Kerk van Westernijkerk, voorheen Sint-Oswalduskerk (Westernijkerk)
 Sint-Oswalduskerk (Zeddam)

Oswalduskerk